Breakthrough Prize («премия за прорыв») — название одной из крупных научных премий, учреждённых при участии Юрия Мильнера.
 Breakthrough Prize in Life Sciences — «Премия за прорыв в области медицины».
 Breakthrough Prize in Mathematics — «Премия за прорыв в математике».
 Премия по фундаментальной физике